

Geografia
Italia
 Isola Martana  – isola del lago di Bolsena
 Massa Martana  – comune della provincia di Perugia (Umbria)
 Diocesi di Martana  – sede soppressa e sede titolare della Chiesa cattolica
 Piazza Martana  –  piazza storica di Massa

Onomastica
 Martana  – nome proprio di persona italiano femminile

Persone
 Marcello Martana  – attore italiano